Anecamp steht für 

 Anecamp (Familie), niedersächsisches Geschlecht im 13. und 14. Jahrhundert
 Anecamp (Ortschaft), im 14. Jahrhundert wüst gefallene Siedlung